Marcus Sørensen (født 14. Marts 1995) er en dansk fodboldspiller, hvis primære position er som forsvarspiller.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Danmark